The Four Just Men (boek), een roman van Edgar Wallace
 The Four Just Men (1921), een film gebaseerd op het boek van Wallace
 The Four Just Men (1939), een film gebaseerd op het boek van Wallace
 The Four Just Men (serie), een serie gebaseerd op het boek van Wallace